Бе́тин:
 Бетин — муниципалитет в Бразилии.
 «Бетин» — бразильский футбольный клуб, до 2012 года известный под названием «Ипатинга». Прежнее название юридически не возвращено, однако де-факто с 2014 года клуб вновь выступает в Ипатинге.
 Бетин, Олег Иванович (род. 1950) — губернатор Тамбовской области (1995, 1999—2015).